Меса де Сан Исидро има више значења:

 Меса де Сан Исидро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Сан Исидро (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Сан Исидро, Меса де лос Москеда (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Меса де Сан Исидро (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Меса де Сан Исидро (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Меса де Сан Исидро (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Меса де Сан Исидро (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику